Pomonte ima više značenja:
 Pomonte, Grosseto
 Pomonte, Livorno
 Pomonte, Perugia